Typhon peut désigner :
 un typhon, nom local d'un cyclone tropical dans le nord-ouest de l'océan Pacifique ;
 Typhon, une divinité primitive malfaisante de la mythologie grecque ;
 (42355) Typhon, un astéroïde portant le nom de la divinité ;
 Typhon, une longue nouvelle de Joseph Conrad (1902) ;
 Typhon, un film américain de Louis King (1940) ;
 Typhon, un torpilleur de la Marine française ;
 Typhon, un personnage de Marvel Comics ;
 Typhon, une revue de l'éditeur Edi-Europ ;
 la tombe du Typhon, une tombe étrusque de la nécropole de Monterozzi ;
 l’, le nom de code de l'offensive allemande sur Moscou en 1941.

Voir aussi 

 , page d'homonymie sur le nom anglais ;
 , page d'homonymie sur le nom allemand ;
 Le Sirop Typhon, une chanson de 1969 interprétée par Richard Anthony.